Bétera è un comune spagnolo di 20.740 abitanti situato nella comunità Valenciana.

Demografía

Amministrazione

Gemellaggi

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Betera